The Final – album zespołu Wham!
 The Final – singel zespołu Dir en grey